

Шалинське сільське поселення — сільське поселення, Моркинський район, Марій Ел
 Шалинське сільське поселення — сільське поселення, Пістречинський район, Татарстан